Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot steht für:

 Baldwin City Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 Dodge City Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 Drumright Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 Fresno Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Passenger Depot
 Gainesville Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Passenger Depot
 Los Lunas Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 Magdalena Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 Marietta Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 Newton Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 Norman Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 San Angelo Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Passenger Depot
 San Diego Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot
 Shawnee Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Depot